Voici une liste de points extrêmes de Serbie-et-Monténégro.

Latitude et longitude 

 Nord : Subotica ()
 Sud : île Ada Bojana ()
 Ouest : Senoksos ()
 Est : Sutorina ()

Altitude 
 Maximale : mont Djeravica, 2 656 m
 Minimale : mer Adriatique, 0 m

Serbie-et-Monténégro
Serbie-et-Montenegro